Piron bezeichnet:

 einen Ort in Osttimor, siehe Lontas
 eine historische Schreibweise der Gemeinde Péron im Département Ain, Frankreich
 Piron Island siehe: Yeina, Insel in Papua-Neuguinea

Piron ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis Piron (1689–1773), französischer Schriftsteller
 Armand J. Piron (1888–1943), US-amerikanischer Jazz-Violinist
 Claude Piron (1931–2008), Schweizer Psychologe, Psychoanalytiker und Autor
 Constantin Piron (1932–2012), Belgischer Physiker
 Harald Piron (* 1967), deutscher Psychotherapeut und Meditationsforscher
 Jean-Baptiste Piron (1896–1974), belgischer General und Kommandeur der belgischen Streitkräfte in Deutschland (BSD) von 1946 bis 1957
 Johannes Piron (1923–1989), deutscher Übersetzer
 Maurice Piron (1914–1986), belgischer Romanist
 Mordechai Piron (1921–2014), israelischer Großrabbiner und Generalmajor
 Schai Mosche Piron (* 1965), israelischer Rabbiner, Erzieher, Politiker und Minister

Siehe auch:
 Biron